Морикони () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Морикони, Валерия (1931—2005) — итальянская актриса театра и кино.
 Морикони, Сальваторе (??—1938) — итальянский офицер, танкист, участник гражданской войны в Испании.